Graaf van Northbrook, een Britse adellijke titel
 Northbrook (eiland), een Russisch eiland in de archipel van Frans Jozefland

Plaatsen in de Verenigde Staten
Northbrook (Illinois)
Northbrook (Ohio)